Josepets, nom popular dels frares carmelites descalços, ja que el primer convent de l'orde fou el de Sant Josep d'Àvila 
 Església dels Josepets o, simplement, els Josepets, església barroca de la vila de Gràcia (Barcelona), a la plaça de Lesseps (abans anomenada plaça dels Josepets).
 Els Josepets (barri), barri de l'antic municipi de Gràcia, al voltant de la plaça i l'església dels Josepets.